«Джерело» — роман Айн Ренд.
 «Джерело» — роман Дена Брауна.